Ak Saray peut désigner :

 Ak Saray, un site archéologique d’Ouzbékistan ;
 Ak Saray, un autre nom du Palais de la présidence de la République de Turquie.

Homonymie de toponyme